Zkratka BBS má více významů:
 Bulletin Board System – systém elektronických nástěnek
 Blum Blum Shub – generátor náhodných čísel
 BBS Kraftfahrzeugtechnik – německý výrobce disků z lehkých slitin

Externí odkazy